Acanthephyra är ett släkte av kräftdjur som ingår i familjen Oplophoridae. 

Arterna förekommer i alla oceaner i den pelagiala zonen. De når en längd upp till 18 cm. De främre extremiteterna är utrustade med små saxar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Acanthephyra